Бляха — листове залізо, звичайно покрите оловом, а також назва дахового заліза
 Бляха — платівка (пряжка, значок, жетон), зроблена з такого заліза або з іншого металу, металева пластинка для прикраси
 Бляха — діалектна назва жаровні, листа для печіння
 Бляха — польський шляхетський герб

Див. також 
 Жетон
 Медаль
 Фалери

Джерело